Puebla de Alfindén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Alfindén (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Puebla de Alfindén (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar